Die folgende Tabelle listet die Gouverneure von Maharashtra seit Gründung des Bundesstaates am 1. Mai 1960 mit jeweiliger Amtszeit auf.  Sri Prakasa war von 1956 bis zum 16. April 1962 letzter Gouverneur von Bombay und damit noch zwei Jahre repräsentatives Oberhaupt von Maharashtra. Da er offiziell nie Gouverneur von Maharashtra war, wird er in der Tabelle nicht aufgeführt. In Zeiten der Vakanz wird das Amt regelmäßig vom Chief Justice des Bombay High Court ausgeübt.

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure in Indien
 Liste der Chief Minister von Maharashtra

Weblinks 
 States of India since 1947 – Maharashtra
 http://rajbhavan.maharashtra.gov.in/previous/default.htm

Einzelnachweise 

Maharashtra
!